Центрально-Африканский щит (Экваториальный) — выступ докембрийского фундамента, находящийся в Габоне, Камеруне, ЦАР, Конго, южном Судане, Уганде, Кении и Танзании в центральной части Африканской платформы. С севера ограничен впадиной (синеклизой) , на юге — впадиной Конго. Сложен нижнеархейскими гнейсами, гранитами и чарнокитами.

Строение щита 
В строении блока выделяется 3 сегмента:
 Западный
 Северный
 Восточный

См. также 
 Центрально-Африканская платформа

Массивы платформ
Геология Африки